Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou de régions francophones, contiennent une expression dérivant de 8-Mai, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette date.

Le principal événement rappelé au travers de cet odonyme est :
 La victoire du 8 mai 1945 des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

D'autres événements de moindre notoriété sont également à l'origine de quelques-uns de ces odonymes :
 Le , le roi de France Louis-Philippe  autorise un deuxième jour, au printemps, durant lequel peut se dérouler la foire de Beaucroissant  en Isère.
 Le  :
 le bombardement de Bruz en Ille-et-Vilaine, dû à une erreur de la RAF, fait de nombreuses victimes. 
  la chute d'un bombardier britannique, atteint par la DCA allemande, détruit une partie du hameau de Herbilly, sur la commune de Mer en Loir-et-Cher.
 Le , le massacre de Sétif, marque le début de massacres perpétrés à Sétif, Guelma et Kherrata, dans le département de Constantine en Algérie.

Enfin, un autre événement notable survenu à cette même date ne semble pas encore être rappelé par des odonymes, en France :
 L'attentat du 8 mai 2002, attentat-suicide à Karachi au Pakistan, qui a provoqué la mort de quatorze personnes, dont onze employés français de la Direction des constructions navales (DCNS).

Voir aussi les odonymes :
 dont le quantième est noté en lettres (« Huit »), dans la page « Huit-Mai (odonyme) »
 contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page « Mai (odonymie) ».

Graphie « 8-Mai » sans millésime

Décompte partiel

En France

« Avenue (du) 8-Mai »

« Impasse (du) 8-Mai »

« Place (du) 8-Mai »

« Rue (du) 8-Mai » 

Voir le décompte dans le tableau général en début de section, colonne « Rue ».

Autres voies «... (du) 8-Mai »

Odonymes atypiques sans millésime

Dans les autres pays ou régions francophones

Graphie « 8-Mai-AAAA » avec millésime 

C'est la graphie la plus répandue, avec le millésime « 1945 ». 

Cependant il existe aussi quelques odonymes contenant la date « 8-Mai-1944 » et du « 8-Mai-1836 » (cf. infra)

Décompte partiel

En France

« Allée (du) 8-Mai-1945 »

« Avenue (du) 8-Mai-1945 » 

Voir le décompte résumé de ces odonymes dans le tableau ci-dessus, colonne « Avenue ».

« Impasse (du) 8-Mai-1945 »

« Place (du) 8-Mai-1945 » 

Voir le décompte résumé de ces odonymes dans le tableau ci-dessus, colonne « Place ».

« Rue (du) 8-Mai-1945 » 

Voir le décompte résumé de ces odonymes dans le tableau ci-dessus, colonne « Rue ».

« Square (du) 8-Mai-1945 »

Autres voies «... (du) 8-Mai-AAAA »

Odonymes atypiques avec millésime

Dans les autres pays ou régions francophones

Sources principales 
Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps
 viamichelin.fr ViaMichelin
 geoportail.gouv.fr Géoportail (France)
 bing.com/maps Bing Cartes
 openstreetmap.org OpenStreetMap

Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Annuaire-mairie
 rue-ville.info Rues de la ville

Notes, références et localisations

Notes sur l'organisation des listes

Autres notes

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes avec ou sans millésime « ... (du) 8-Mai.... »

Voir aussi

Articles connexes 

 Huit-Mai (odonyme)
 8 mai 1945

Articles détaillés 

 Rue du 8-Mai
 Avenue du 8-Mai-1945
 Place du 8-Mai-1945
 Rue du 8-Mai-1945
 Rue du Huit-Mai-1945

08
05,08